Андриа́новка — топоним.

Казахстан 
 Андриановка — до 2019 года название села Акжол в Актогайском районе Павлодарской области.

Россия 
 Андриановка — деревня в Альшеевском районе Башкортостана.
 Андриановка — хутор в Ольховатском районе Воронежской области.
 Андриановка — деревня Елизовском районе Камчатского края.
 Андриановка — деревня в Медвенском районе Курской области.
 Андриановка — деревня в Октябрьском районе Курской области.
 Андриановка — посёлок в Богородском районе Нижегородской области.
 Андриановка — деревня в Русско-Полянском районе Омской области.
 Андриановка — деревня в Сараевском районе Рязанской области.
 Андриановка — деревня в Мучкапском районе Тамбовской области.
 Андриановка — река на Камчатке.
 Андриановка — река в Архангельской области.

См. также 
 Андрияновка
 Новоандриановка